Géza Kalocsay (également parfois orthographié Géza Kalocsai) (né le  à Beregszász (Autriche-Hongrie), mort le  à Budapest) était un footballeur et entraîneur d'origine hongroise.
 Henrik Kalocsai (né le  à Budapest et mort le  dans cette même ville) est un athlète hongrois, spécialiste du triple saut. 
 Kálmán Kalocsay (en hongrois Kalocsay Kálmán [ˈkɒloʧai ˈkaːlmaːn]) (1891-1976), est un poète, rédacteur et traducteur en espéranto, dont il a beaucoup influencé l'évolution de la littérature.

Homonymie de patronyme hongrois